Línea I puede referirse a:
 Línea I del subte de Buenos Aires.
 Línea I del Transporte Metropolitano de la Plana.
 Línea I del EMT de Madrid.